Büdingen este un oraș din districtul Wetteraukreis, landul Hessa, Germania.

Locuitori

¹  Fără satele Düdelsheim, Michelau și Wolferborn.

Orașe înfrățite 
Orașul Büdingen este înfrățit cu:
  Bruntál
  Gistel
  Herzberg
  Loudéac
  Sebeș
  Tinley Park